Wolfson o Wolfsohn o Wolffsohn puede hacer referencia a:

Personas con apellido Wolfson 
 Gabriel Wolfson (1976-), narrador, ensayista, crítico literario, y editor mexicano.
 Harry Austryn Wolfson (1887-1974), erudito, filósofo e historiador de la Universidad de Harvard, el primer presidente del Centro de Estudios Judaicos de los Estados Unidos.
 Louis Wolfson (1931-), autor estadounidense que escribe en idioma francés; se le ha tratado por esquizofrenia desde su infancia, aunque no soporta escuchar o leer su lengua materna, el inglés.

Personas con apellido Wolffsohn 
 David Wolffsohn (1856-1914), segundo presidente de la Organización Sionista Mundial.

Premios, distinciones 
 Premio de Historia Wolfson, distinción anual en el Reino Unido desde 1972.